Андре́й Фёдорович Буса́лов (1917—1941) — сержант пограничных войск НКВД СССР, командир отделения 6-й погранзаставы 102-го пограничного отряда Ленинградского пограничного округа.

Биография 
Родился в крестьянской семье, русский.

В погранвойсках с 1940 года.

В ночь на 29 июня 1941 года финские войска вторглись на территорию Карело-Финской ССР. 30 июня 1941 года пулемётное отделение Бусалова было направлено на помощь пограничникам соседней 5-й заставы. В районе посёлка Райвио Лахденпохского района отделение вступило в неравный бой с наступавшим батальоном противника.

В ходе боя сержант Бусалов был ранен в руку, затем в живот, но продолжал командовать отделением и до смертельного ранения не прекращал вести огонь из своего пулемёта «максим», сдерживая наступление противника. Скончался, не приходя в сознание, по пути в госпиталь.

В июле 1941 года, был направлен по команде наградной лист о присвоении звания Героя Советского Союза сержанту Бусалову. Приказом командующего Ленинградским фронтом от 23 мая 1942 года № 01175/н сержант Андрей Фёдорович Бусалов был награждён посмертно орденом Красного Знамени.

Похоронен на территории заставы, ныне «Застава имени сержанта А. Ф. Бусалова».

Память 
 Приказом МВД СССР № 307 от 22 августа 1946 года имя А. Ф. Бусалова было присвоено пограничной заставе, которую он защищал. Ныне «Застава имени сержанта А. Ф. Бусалова» входит в состав Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия.
 Именем А. Ф. Бусалова названа улица в городе Лахденпохья.
 Именем А. Ф. Бусалова названа школа в родном селе Дорогинка.

Примечания

Ссылки 
 Карелия официальная. А. Ф. Бусалов
 Могила А. Ф. Бусалова (пос. Райвио, погранзастава им. А. Ф. Бусалова) 
 В. Вейкки 102-й героический погранотряд 

Похороненные в Лахденпохском районе
Погибшие в боях советско-финской войны (1941—1944)